Яку́шкін — російське прізвище.

Відомі носії:

Якушкін Іван Дмитрович (1793—1857) — російський дворянин, декабрист, учасник  Франко-російської війни 1812 року.
Якушкін Павло Іванович (1822—1872) — російський письменник, фолкльорист та етнограф.

Російські прізвища